Liste des personnages de la saga de fantasy Bobby Pendragon, en fonction du territoire auquel ils appartiennent.

Seconde Terre

Bobby Pendragon 

Bobby Pendragon est le personnage principal de la série Bobby Pendragon. Joueur de basket plutôt doué, d'un certain succès auprès des filles, il n'a d'original dans sa vie que son oncle. En effet, très farfelu, celui-ci sera par la suite la cause des aventures dans lesquelles sera entraîné Bobby.
Le jeune homme a un faible pour une jeune fille du nom de Courtney et son meilleur ami est Mark. Ceux-ci vont, au fil des romans, lire le récit de leur ami sous forme de lettres qui leur enverra périodiquement. C'est sous cette forme épistolaire que l'on peut connaître les péripéties du parcours de Bobby au cœur des autres mondes.
Dans le premier tome, le marchand de peur, Bobby se cherche. Balancé en plein milieu de l'aventure, il va tout d'abord refuser la mission qui lui est confiée. À ce moment, la peur l'emporte sur le reste. Mais à partir du moment où il décidera qu'il fait ce travail, il commencera à prouver son ingéniosité.

Bobby est tourmenté par la peur bien longtemps. Il est un adolescent comme les autres, et n'arrive pas à croire ce qui lui arrive. Il mettra beaucoup de temps à l'accepter.

Au fil des livres, cependant, il laissera paraître sa vraie nature : quelqu'un de courageux, très modeste. Il s'attachera beaucoup aux autres voyageurs, particulièrement Loor, qu'il estime beaucoup. Et c'est cet amour des autres qui le poussera à travers ses aventures, à toujours foncer.

Il laisse apparaître aussi une nature très lucide, malgré tout ce qui arrive. Il s'interroge beaucoup, et ne s'enfle jamais la tête avec ses pouvoirs de voyageur.

À travers les tomes, on peut remarquer une évolution de maturité flagrante, tant par ses réflexions que ses actions.

Press 
Press Tilton était l'oncle "adoptif" de Bobby. Il était le Voyageur de Seconde Terre. Il est tué (indirectement) par Saint Dane et Vo Spader dans le flume de Cloral. C'est lui qui entrainera Bobby dans l'aventure contre Saint Dane.

Mark Dimond 
Ami de Bobby Pendragon, Osa lui confie un anneau pour qu'il puisse rester en contact avec Bobby.  Il est le meilleur ami de Bobby Pendragon dont il reçoit les journaux racontant ses aventures. C'est un adolescent préférant réfléchir que faire du sport. Il n'est pas drôle, pas très beau, mais rêve d'aventures. Il devient d'ailleurs un Acolyte avec Courtney, la petite amie de Bobby Pendragon.

Courtney Chetwynde 
Amie de Bobby Pendragon, elle suit ses aventures grâce aux journaux, avant de devenir son Acolyte. Elle sait tout des Voyageurs et suit toutes les aventures passionnantes de Bobby. Elle est grande, sportive et amicale, mais farouche. Elle n'aime pas perdre et n'a peur de rien (sauf de Saint Dane). C'est aussi une Acolyte à partir du tome 4, Cauchemar Virtuel, avec son ami Mark Dimond. Elle est aussi l'ancienne petite amie de Bobby Pendragon.

Andy Mitchell 
Andy Mitchell, blond aux cheveux gras et longs et au tee-shirt toujours crasseux, est un jeune lycéen de Davis-Gregory qui terrorise Mark Dimond depuis trop longtemps à son goût. Au premier abord il ne semble que bête et méchant mais se révèlera plus tard comme un génie des mathématiques et sera notamment à l'origine de la technologie Forge, responsables de bien des désagréments. Andy est en réalité Saint Dane ce que l'on découvrira à partir du tome 7 des aventures de Bobby: Les Jeux De Quillian. Ainsi, sa présence sur les territoires terrestres provoquera des changements sans précédent pour l'avenir de La Première, de La Seconde et de La Troisième Terre...

Alexandre Naymer 
Alexandre Naymer est le remplaçant de Bobby en tant que voyageur de seconde terre lorsque Bobby s'est enfermé sur Ibara. Il est aux côtés de Saint Dane.

Denduron

Alder 

Alder est un chevalier Bedoowann et le voyageur de Denduron. Il participe à l'enseignement de Bobby pour devenir un guerrier. Maladroit et innocent, Alder a fait de grandes prouesses pour la sauvegarde de son monde. Avec l'aide de Bobby Pendragon et de Loor, il fera régner la paix sur Denduron et sur Zadaa.

Rellin 
Il est le chef des Milagos.
À partir du tome 9, on découvre que c'est le "guide" de Denduron. En effet, c'est lui qui devient Roi et dirige la campagne de guerre contre une tribu voisine pour les exploiter.

Cloral

Spader 
Vo Spader est le voyageur du monde aquatique de Cloral. Il est très sportif et malin. C'est avec lui que Bobby a sauvé la cité perdue de Faar. Mais il voue une haine implacable à Saint Dane pour le meurtre de son père, haine pouvant l'obséder à un point qu'il risquerait de s'emporter. C'est pour cela que Bobby le laisse continuer sa vie d'aquanier. 
Mais Courtney et Mark, alertés par la mort du voyageur d'Eelong, lui demandent de l'aide: il leur faut le remède du poison de Cloral. Tous les trois rejoignent Bobby. Mais cette intervention a mélangé les territoires et, par conséquent, Spader reste bloqué sur Eelong avec Gunny.
Il est un maître aquanier et le voyageur de Cloral, un monde entièrement aquatique. Il est d'une nature joyeuse ou du moins l'était, jusqu'à ce que Saint Dane empoisonne son père, l'ancien voyageur de Cloral. Sa haine envers Saint Dane, le voyageur voulant détruire Halla, le grand tout (temps, monde, personnes...)l'aveugle et il quelques fois il ne se contrôle plus. Sa bêtise a déjà fait des morts. C'est pour cela que Bobby Pendragon (le chef des Voyageurs malgré lui) préfère ne pas l'accompagner lors du sauvetage d'un monde.

Wu Yenza 
Elle est le chef des aquaniers de Grallion. Elle deviendra l'Acolyte de Vo Spader.

Première Terre

Gunny 
Vincent Van Dyke est un personnage de la saga de fantasy Bobby Pendragon. C'est le voyageur de la Première Terre. Il travaille au Manhattan Tower Hotel. Il est afro-américain et a la cinquantaine. Il a participé à la Première Guerre mondiale. Il a contribué à l'explosion du Hidenburg, mais cela a sauvé son territoire d'une mort certaine, qui aurait causé celle de la Seconde et Troisième Terre également. Il incarne la voie de la sagesse et, lors de l'hésitation de Bobby entre Veelox et Eelong, il servit d'éclaireur. Bobby le rejoignit et découvrit le désastre qui avait lieu sur ce territoire. Mais avec Gunny, il sauva ce territoire. Malheureusement, Gunny se retrouva prisonnier d'Eelong, en compagnie de Spader.
Vincent Van Dike, surnommé Gunny lors de la première guerre mondiale, est le voyageur de Première Terre, un monde qui est le passé de la Seconde Terre (le monde où nous vivons aujourd'hui et d'où vient Bobby Pendragon). Il aide Bobby et Spader, le voyageur de Cloral, a sauver la Première Terre, alors que la seconde guerre mondiale va éclater. C'est le voyageur qui accompagne le plus souvent Bobby lors de ses aventures, Vo Spader n'arrivant pas à contrôler sa haine envers Saint Dane. Sur Eelong, il perd une main à la suite d'un combat contre un tang, mystérieuses créatures aux allures de lézards géants(ce qui évoquent des dinosaures).

Veelox

Aja Killian 
Aja Killian est la voyageuse de Veelox. Elle est très intelligente et déterminée. Elle travaille dans le système de réalité virtuelle d'Utopias. Elle pense pouvoir gérer toute seule son monde et n'a pas peur de Saint Dane. Malheureusement, elle ne le vit pas venir, ce qui courut à sa perte. Elle perdit le contrôle des rêveurs prisonniers de leur monde virtuel. Mais elle sauva quand même une partie de Veelox... Voyageuse de Veelox, elle est attachante, mais a un mauvais caractère. Elle vivra une aventure extraordinaire avec Bobby Pendragon dans des mondes virtuels créés par un grand scientifique nommé Zetlin.

Evangeline 
C'est l'Acolyte d'Aja Killian.

Docteur Zetlin 
Il est l'inventeur d'Utopias.

Eelong

Kasha 
Kasha est la voyageuse d'Eelong. C'est une klee à la fourrure noire, telle une panthère. Elle est morte lors de l'effondrement du flume d'Eelong. Elle a un pelage jais. Elle est têtue et n'aime pas qu'on lui tienne tête. Elle est juste et gentille. Au début, elle ne croit pas en la mission des Voyageurs, mais elle change d'avis un peu plus tard.

Seegen 
Seegen était le Voyageur d'Eelong avant sa fille Kasha. C'est un klee. Il mourra empoisonné par le poison de Cloral alors qu'il tentera de rejoindre Bobby sur la seconde Terre.

Boon 
Ami de Kasha, il deviendra son Acolyte. c'est un klee.

Yorn 
Il était l'Acolyte de Seegen. Saint Dane le tuera et prendra son apparence. C'est un klee.

Zadaa

Loor 
Loor est la voyageuse de Zadaa. Grande, athlétique et d'après Bobby très belle, c'est une guerrière sans peur mis à part celle de l'eau.
La première mission de Loor est de sauver Denduron, un territoire médiéval, avec sa mère Osa. C'est d'ailleurs là-bas qu'elle rencontre Bobby Pendragon, voyageur de Seconde Terre. Elle le considère d'abord avec mépris car ce n'est pas un guerrier et qu'il se conduit comme un gamin peureux. Osa a été obligée de se sacrifier pour sauver la vie de Bobby. Bobby décide alors à accepter son rôle de voyageur et ils sauvent ensemble Denduron. Loor et Bobby se rapprochent et deviennent amis.
Quelque temps après, Bobby lui demande de l'aide pour sauver Veelox. Pour ça, ils rentrent, avec Aja Killian (la voyageuse de Veelox), dans le rêve d'un inventeur qui sort de l'ordinaire. Malheureusement, le territoire tombe dans les mains de Saint-Dane.
Ensuite, Bobby va aider Loor pour sauver Zadaa. On y rencontre Saangi, la sœur et l'acolyte de Loor. Bobby manque de se faire tuer par Saint-Dane et Loor et Alder l'éduquent pour qu'il devienne un guerrier. Zadaa est sauvée et Bobby avoue à Loor ses sentiments pour elle. Elle lui dit que c'est réciproque mais qu'il ne peuvent pas s'aimer à cause de leur statut de voyageur. Loor raccompagne Bobby au flume mais elle se fait tuer par Saint-Dane. Elle ressuscite sans qu'on en sache la véritable raison. Après cette étrange scène qui suscite bien des questions à Bobby, ils se séparent.

Osa 
Osa était une guerrière Batu et la mère adoptive de Loor. Elle était la Voyageuse de Zadaa. Elle a été tuée par des Bedowanns sur Denduron en voulant sauver Bobby.

Saangi 
Elle joue le rôle "d'écuyère" auprès de Loor, et est sa sœur adoptive.

Bokka 
C'est un ami rokador de Loor. Il est un garde tiggen.

Pelle a Zinj 
Il est le prince de la tribu Ghee et est partisan de la paix avec les Rokadors.

Quillan

Nevva Winter 
Elle est la Voyageuse de Quillan. Elle est une jeune fille qui se laisse dominer par la colère et le chagrin. Saint Dane en profite pour la corrompre suivant son plan démoniaque. Il lui apprend son savoir pour qu'elle puisse être plus forte face à Bobby Pendragon et ses Voyageurs. Puis, elle maîtrise le pouvoir de se métamorphoser comme le fait Saint Dane.

Veego et LaBerge 
Ils sont en réalité originaires de Veelox et ont été amenés par Saint Dane sur Quillan.

Elli 
Elli Winter est la mère de Nevva Winter. Elle aurait dû être la Voyageuse de Quillan avant sa fille mais n'a pu remplir ce rôle.

Ibara

Remudi 
Remudi était le Voyageur d'Ibara, il décède sur Quillan peu après l'arrivée de Bobby sur ce territoire.

Siry 
Siry est le fils de Remudi, et devient le Voyageur d'Ibara après sa disparition.

Troisième Terre

Patrick 
Patrick Mac est le Voyageur de Troisième Terre. Il est bibliothécaire et professeur. Il est sympathique et généreux.

Personnages dont on ignore le territoire d'origine

Saint Dane 
Saint Dane est un voyageur maléfique, dont le but est de faire sombrer Halla dans le chaos. Nul ne sait de quel territoire il vient. Il possède le pouvoir de changer d'apparence, mais dans sa véritable forme, il mesure plus de deux mètres, a des cheveux raides qui descendent jusqu'aux épaules (il est peu après chauve avec des cicatrices sur le dessus du crane), un teint cadavérique et des yeux bleu glacier.

Saint Dane a en réalité pour but, en provoquant une réaction en chaîne due à l'effondrement de tous les territoires de Halla, de devenir le seul et unique maître de tout. Il dévoile en effet à Bobby Pendragon qu'il compte tout détruire, pour ensuite « ramasser les morceaux ». Dans le dernier tome, on sait que Saint Dane se prend pour Dieu mais sans avoir ses pouvoirs, ce qu'il va tenter d'avoir.
 
Donc malgré son rôle très clair de « grand méchant » de l'histoire, qui ne commet des atrocités qu'au seul nom du Mal, sans autre raison particulière, on peut remarquer qu'il a en fait un objectif précis. Objectif démoniaque, certes, mais pas dénué de sens ; ainsi, contrairement, Saint Dane est plus humain que ce que l'on pourrait penser à première vue, car la recherche du pouvoir est une envie très humaine. Sa recherche du pouvoir lui est venu lors au fil des années. Sa haine pour la race humaine a évolué jusqu'à ce qu'il décide de passer du statut d'esprit à un être physique.

Bobby Pendragon